Hatfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Engeland 
 Hatfield (Hertfordshire)
 Hatfield (South Yorkshire)

Verenigde Staten 
Hatfield (Arkansas)
Hatfield (Massachusetts)
Hatfield (Minnesota)
Hatfield (Pennsylvania)
Leith-Hatfield